Basalt Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Basalt Hill (Idaho)
 Basalt Hill (Kalifornien)
 Basalt Hill (Nevada)
 Basalt Hill (Washington)